Paul Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Paul Volkmann (Physiker) (1856–1938), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Paul Volkmann (Politiker) (1899–1969), deutscher Bergmann und Politiker (SED)
 Paul Volkmann (Schriftsteller) (Pseudonym: Peter Wipp; 1914–1963), deutscher Schriftsteller